Стадия плей-офф Кубка конфедераций 2003 началась 26 июня полуфинальными матчами и завершилась финальным матчем, который прошёл 29 июня в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В плей-офф попали по две лучшие команды из каждой группы. Команды, которые проиграли в полуфинале, сыграли в матче за третье место.

Во всех матчах плей-офф, включая финал, если после окончания основного времени счёт остаётся равным, назначается два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени счёт также остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти. Кроме того, также использовалось правило «золотого гола», согласно которому, если мяч забит в дополнительное время, игра немедленно заканчивается и команда, забившая гол, становится победителем.

Команды, прошедшие в плей-офф

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Камерун — Колумбия 
Матч запомнился смертью Марка-Вивьена Фоэ. На 72-й минуте матча Фоэ рухнул в центральном круге, и других игроков рядом с ним не было. После попыток реанимировать его на поле, он был доставлен за пределы поля, где ему сделали реанимацию «рот в рот» и подали кислород. Медики потратили 45 минут, пытаясь перезапустить его сердце, и, хотя он был ещё жив на момент прибытия в медицинский центр стадиона, вскоре после этого он скончался. Первое вскрытие не определило точную причину смерти, но второе вскрытие показало, что смерть Фоэ была связана с сердцем, поскольку было обнаружено свидетельство гипертрофической кардиомиопатии, наследственного заболевания, повышающего риск внезапной смерти во время физических упражнений.

Помощники судьи:
 Паулу Жануариу
 Жозе Кардинал

Четвёртый судья:
 Марк Шилд

Франция — Турция 

Помощники судьи:
 Фернандо Крески
 Вальтер Риаль

Четвёртый судья:
 Карлос Амарилья

Матч за 3-е место 

Помощники судьи:
 Джим Аулиарис
 Нельсон Кано

Четвёртый судья:
 Хорхе Ларрионда

Финал 

Помощники судьи:
 Геннадий Красюк
 Юрий Дупанов

Четвёртый судья:
 Карлос Амарилья

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2003